Simaszőrű foxterrier
 Drótszőrű foxterrier